El Partido Laborista de Antigua, (en inglés:Antigua Labour Party) es un partido político socialdemócrata de Antigua y Barbuda. De 1994 a 2003, el Partido Laborista con Bird a la cabeza, formó gobierno. Sin embargo, en las elecciones de 2004, el partido sólo obtuvo el 41,8% de los votos y 4 de los 16 asientos de la Cámara de Representantes, siendo derrotado por el Partido Progresista Unido.

Resultados electorales 

L
L
L
Partidos políticos fundados en 1946